O nome Olaf foi usado para dar nome a cinco ciclones tropicais no Oceano Pacífico Nordeste:

Furacão Olaf (1985) - furacão de categoria 1 a algumas centenas de quilômetros a oeste da costa pacífica do México. Sem danos.
Tempestade tropical Olaf (1997) - tempestade tropical de movimento errático que atingiu em duas ocasiões a costa sudoeste do México, causando 8 fatalidades e danos desconhecidos.
Furacão Olaf (2003) - furacão de categoria 1 que atingiu a costa pacífica do México. Danos desconhecidos.
Tempestade tropical Olaf (2009) - tempestade tropical a algumas centenas de quilômetros a oeste da costa pacífica do México. Sem danos.
Furacão Olaf (2021) - tormenta de categoria 2 que atingiu o México.

Além disso, o nome Olaf foi usado para dar nome a um ciclone tropical no Pacífico Sul:

 Ciclone Olaf - intenso ciclone com intensidade equivalente a um furacão de categoria 5 que causou mais de 10 milhões de dólares em Samoa e Ilhas Cook.

Desambiguação